Saint-Gorgon (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Gorgon (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia